Liga Złośliwców (ang. League of Super Evil) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany stworzony przez Nerd Corps Entertainment. Premiera serialu odbyła się w Kanadzie na kanale YTV 7 marca 2009 roku, natomiast w Polsce odbyła się 4 listopada 2010 roku na kanale ZigZap.

Liga Złośliwców to kolejna produkcja Nerd Corps Entertainment, znanego m.in. z Storm Hawksów, Wybrańca smoka i Hot Wheels: Battle Force 5.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa (odc. 1-39) / teleTOON+ (odc. 40-52) – Master Film
Reżyseria:
 Artur Tyszkiewicz (odc. 1-39),
 Waldemar Modestowicz (odc. 40-52)
Dialogi:
 Kaja Sikorska (odc. 1-3, 5-11),
 Magdalena Dwojak (odc. 4, 12-43, 47-49),
 Wojciech Szymański (odc. 44-46, 50-52)
Dźwięk i montaż: Jacek Osławski
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Karol Wróblewski – Voltar
 Łukasz Lewandowski – Doktor Ropuch
 Marcin Mroziński – Rudi (odc. 1-39)
 Michał Podsiadło – Rudi (odc. 40-52)
 Marek Bocianiak – Steve
 Paweł Szczesny –
 Generał Śmiałek (odc. 1a, 3a, 9b, 10b),
 Rocky Gotyk (odc. 11b)
 Monika Pikuła – Eliza (odc. 1a, 6a)
 Klementyna Umer – Van Pantalon
 Hanna Kinder-Kiss
 Anna Sroka – Puma (odc. 1b)
 Waldemar Barwiński – Stróż porządku (odc. 2a,7b, 9a)
 Andrzej Blumenfeld –
 Główny stróż porządku (odc. 2a),
 Czerepus (odc. 2b, 3a, 10a, 16b, 18b, 22a),
 Szef „Pronto Pizza” (odc. 3b),
 Jeździec Fatumor (odc. 8a)
 Tomasz Jarosz –
 Komandor Chaos (odc. 4a),
 Magnus von Gloria (odc. 9a)
 Zbigniew Kozłowski – Roze (odc. 4a, 18b, 35b)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Seledyn (odc. 4a),
 Chłopiec (odc. 4b)
 Julia Kołakowska – Złotoka (odc. 4a)
 Sebastian Cybulski –
 Magenta (odc. 4a),
 Barwinek (odc. 4a)
 Grzegorz Kwiecień – Bazyl (odc. 5a)
 Jacek Wolszczak –
 Jimmy (odc. 5b),
 Kolejkomistrz (odc. 6b),
 Przytulanek (odc. 37b)
 Zbigniew Konopka – Dziadek Zgrozo (odc. 15a)
 Joanna Pach – Eliza (odc. 17a)
 Klaudiusz Kaufmann – Seledyn (odc. 35b)
 Mikołaj Klimek – Barwinek (odc. 35b)
 Janusz Wituch
 Wojciech Machnicki
 Kajetan Lewandowski
 Katarzyna Łaska
i inni

Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Śpiewały: Agata Dąbrowska, Katarzyna Łaska, Patrycja Tomaszewska

Lektor: Marek Bocianiak

Odcinki 
 Premiery w Polsce:
 I seria – 4 listopada 2010,
 II seria – 7 kwietnia 2011,
 III seria – 25 sierpnia 2012.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Oficjalna strona kreskówki

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Programy telewizji YTV